Georg est un nom pouvant désigner :

 Georg éditeur, maison d'édition suisse ;
 , film estonien sur la vie du chanteur Georg Ots ;
 Georg, programme militaire de satellites d'observation allemand ;
 .

Voir aussi